Пересоляк Валерій Іванович (* 1981) — український митник-контрабандист та футбольний функціонер.
 Пересоляк Михайло Юрійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.